Giovanni Battista Nasalli Rocca di Corneliano (1872-1952) - cardinale italiano, arcivescovo di Bologna
Carlo Nasalli Rocca di Corneliano (1902-1994) - generale italiano, comandante del Corpo militare dell'ACISMOM
Mario Nasalli Rocca di Corneliano (1903-1988) - cardinale e arcivescovo italiano
Annalisa Nasalli-Rocca di Corneliano (1924-2007) - costumista italiana
Orietta Nasalli-Rocca di Corneliano (1930) - costumista italiana, sorella di Annalisa